Gentz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Gentz (1893–1975), svensk läkare
 Friedrich von Gentz (1764–1832), tysk filosof och politisk skriftställare
 Lauritz Gentz (1879–1962), svensk apotekare
 Wilhelm Gentz (1822–1890), tysk målare

Tyska efternamn